Slovo doktor má více významů:

akademický titul
 Doktor – obecně
 Doktor – Ph.D.
 Doktor (titul 1990–1998) – Dr.
 Doktor farmacie
 Doktor filozofie
 Doktor kanonického práva
 Doktor medicíny
 Doktor obchodních věd
 Doktor pedagogiky
 Doktor práv
 Doktor přírodních věd
 Doktor sociálně-politických věd
 Doktor technických věd
 Doktor teologie
 Doktor umění
 Doktor věd
 Doktor veterinární medicíny
 Doktor zubního lékařství
 Doctor honoris causa
 Doctor of Business Administration

příjmení
 Martin Doktor, český kanoista
 Michal Doktor, český politik

fiktivní postavy 
 Doktor (Pán času), hlavní hrdina seriálu Doctor Who
 Doktor (Star Trek), oslovení pro Pohotovostní zdravotnický hologram
 Doktor Dlaha, lékař ze seriálu Simpsonovi
 Doktor John Watson, nejlepší společník Sherlocka Holmese

filmografie/seriály 
 Doctor Who, britský seriál
 Doktor od jezera hrochů, česká filmová komedie
 Dr. No, film o Jamesu Bondovi
 Drahý doktore..., epizoda seriálu Star Trek: Enterprise
 Doktor Flastr, americká filmová komedie
 Doktor Martin, různé televizní seriály
 Doktor Živago (film, 1965), britsko-americký film
 Co dál, doktore?, americká filmová komedie
 Doktor Animo, český animovaný seriál
 Dr. House, český název amerického seriálu House, M.D.

knihy
 Doktor Ox, povídková sbírka
 Doktor Faustus, hudební román
 Doctor Sax, americký román
 Doktorovy rozkazy, kniha z prostředí Star Treku
 Doktor Živago, ruská próza

další významy
 obecně lékař
 rozepsaná obecná zkratka dr.
 Doktor Triceratops, česká metalová skupina
 Dr. Dre, pseudonym Andre Younga – americký rapper